Győry Mária , (Budapest, 1944. április 8. –) magyar kineziológus. Az Európai Reiki Szervezet, angol nyelven European Reiki Organisation, nagymestere és vezető tanára. 
A Magyar Tolerancia Egyesület, Hungarian Tolerance Association főtanácsadója.

Díjak
 Magyar Toleranciadíj 2013
 Magyar Jótékonysági Díj 2015
 Emberi Hang díj 2015

Végzettségek
 Okleveles Kineziológus
 Life Coach Tanácsadó
 Mediátor/Tréner
 Okleveles Mester Coach-Certified.Master Coach

Nemzetközi Tanulmányok 

IMUNE International Medical University for Natural Education , 
Nemzetközi Orvosi Egyetem Természetes Oktatásért, ,
által szervezett elismert akkreditált képzések:

 Certified Biofeedback Therapist 
 Certified in Depression Release Therapist 
 Certified in Psychology of Happiness Therapist

E.R.O.-European Reiki Organisation
által szervezett elismert képzések:
 Alternatív Gyógymódok Mestere-Master of Alternative Medicine

Tisztségei

 E.R.O.-European Reiki Organisation-Nagymester/Tanár
 Természetes Orvoslás Centrum -Szakmai igazgató

Képzései

 Reiki I.-II.-Mesteri-Tanári (ERO)
 Pszi Sebészet I.-II.-Mesteri (ERO)
 Kristálygyógyász  I.-II.-Mesteri (ERO)
 Reflexológia I.-II.
 Alternatív Gyógyító I.-II.-Mesteri (ERO)
 Biofeedback Asszisztens, Kezelő, Terapeuta (IMUNE)
 Coach/Mediátor/Tréner (Taxon-Art Okt. Kft)
 Spirituális Párkapcsolati és Szexuálterapeuta (ERO)

Vállalati tréningjei

 Asszertív kommunikációs tréning
 Esélyegyenlőségi tudatosság növelése képzés
 Konfliktuskezelési és hatékony együttműködést fejlesztő tréning
 Kommunikációs tréning
 Kiégés kezelési tréning
 Idő és életvezetési tréning
 Vezetői tréning
 Stressz kezelési tréning
 Önfejlesztési és önismereti tréning
 Munka és magánélet egyensúlya képzés
 Családi életvezetési tréning
 Családi krízishelyzetek megelőzése és kezelése tréning
 Együttműködő kommunikáció a családban tréning
 Párkapcsolati kommunikációs tréning

Jegyzetek

További információk 
 ERO INFO 
Győry Mária szakember adatlap
 Munkahelyi honlap 
 Magyar Tolerancia Egyesület honlapja 

1944-ben született személyek
Élő személyek
Magyar kineziológusok
Magyar nők